Янаул — Яңауыл(башк.) железнодорожная станция Ижевского отделения Горьковской железной дороги в городе Янауле.
Грузовая и пассажирская станция.

История 
В 1909—1916 гг. строилась железная дорога Казань — Екатеринбург. «Чугунка» прошла между деревнями Иванаево (Иманаево, Юбанаево) и Янаул, расположенными на расстоянии всего лишь одной версты друг от друга. Здесь открылась станция и её назвали «Янаул».

На станции построили здание вокзала, водокачку, несколько домов (казарм) для работников железной дороги. Первый поезд через неё, по рассказам старожилов, прошел в 1916 году. Это стало большим событием. Открытие станции дало новое направление жизни деревни.

Затем вокзал неоднократно реконструировался, последняя , полная реконструкция в 2000 году (деньги выделены из федерального бюджета).

Пешеходный мост над железнодорожными путями, соединяющий северную и южную части города был построен в 1953 году, реконструирован в 2022 г.

Список поездов, проходящих через станцию 
По графику 2021 года через станцию курсируют следующие поезда дальнего следования:

Круглогодичное движение поездов

Сезонное движение поездов

Пригородное следование по станции 
Пригородные перевозки по станции Янаул обслуживает ППК «Содружество». По состоянию на 2020 год электрички курсируют от станции Янаул до Ижевска, Сарапула, Красноуфимска и Нефтекамска.

Примечания 

Железнодорожные станции и платформы Башкортостана
Станции Ижевского региона Горьковской железной дороги
Янаул